Unzugänglichkeit bezeichnet
 ein räumlich abgegrenztes Gebiet (2- oder 3-dimensional), das nicht betreten werden kann oder darf
 ein geographisches Konstrukt, siehe Pol der Unzugänglichkeit
 eine Forschungsstation in der Antarktis, siehe Pol der Unzugänglichkeit (Antarktis-Forschungsstation)
 eine für die menschliche Vorstellung nur schwer erfassbare Thematik oder ein begrifflich schwieriges Abstraktum, z. B. die Unendlichkeit
 einen Begriff der Theologie für das Unvorstellbare, Göttliche, den z. B. Paulus im Wort „der im unzugänglichen Lichte wohnt“ verwendet